Oliver Marach e Florin Mergea erano i detentori del titolo dell'ultima edizione disputata, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Roberto Carballés Baena e Alejandro Davidovich Fokina hanno sconfitto Marcelo Arévalo e Jonny O'Mara con il punteggio di 7-63, 6-1.

Teste di serie 

  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)
  Marcelo Arévalo /  Jonny O'Mara (finale)

 Divij Sharan /  Artem Sitak (quarti di finale)
 Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (quarti di finale)

Wildcard 

  Marcelo Tomás Barrios Vera /  Alejandro Tabilo (semifinale)

 Gonzalo Lama /  Thiago Seyboth Wild (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chile Open 2020